Божо Софронијевски (Гостивар, 1. март 1922 — Скопље, 10. новембар 2001) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето || Момче 
|-
| 1967. || Мементо || Руски офицер 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Војвода Спиро Црне ТВ филм || Свештеник
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Томо
|-
| 1985. || Од жад грб ТВ филм ||
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Агент 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Мајсторот Аџи Тимион
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2001.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Гостиварци